936 км, 936-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Россия 
 936 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Ульяновская область). Код 635359

Украина 
 
 936 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Харьковская область). Код 442859
 936 км — разъезд, Одесская железная дорога (Черкасская область). Код 423379